Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 2016 года — 16-й чемпионат континента проходил 10-23 января в городе Белград (Сербия). Победитель турнира получал путевку на олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команды. Первые две команды переходят в полуфинал, а команды занявшие 3-6 место играли в матчах за 11, 9, 7 и 5 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 

 Группа B

Квалификация

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :Лучший вратарь :Лучший бомбардир :'''  Рита Кихтелей (23 гола)

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 2016

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы в Сербии
2016
2016 год в водном поло
водное поло
Январь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные соревнования по водному поло в Сербии